Космач може да се односи на:

 Космач, тврђава у Црној Гори
 Космач (Албанија), насељено мјесто у Албанији
 Манастир Космач, српски православни манастир у Црној Гори